Astrágalo, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Astrágalo (anatomía), un hueso corto que forma parte del pie de los mamíferos.
 Astrágalo (arquitectura), un elemento decorativo.
 El nombre vulgar de todas las plantas del género Astragalus.